Mauroy peut désigner :

Patronyme 

 Jean Testu de Mauroy (1626-1706), homme d'Église et homme de lettres français ;
 Pierre Mauroy (1928-2013), homme politique français.

Toponymes 

 Hôtel de Mauroy, hôtel particulier français ;
 Rue Godot-de-Mauroy, rue française ;
 Stade Pierre-Mauroy, stade de football français.